All for You (album), een album van de Amerikaanse zangeres Janet Jackson
All for You (single), een nummer van het album All for You van Janet Jackson.
All for You (Annihilator), een album van de Amerikaanse thrashmetalband Annihilator.